Bordata – tipo di virata nella navigazione a vela
Bordata – uso simultaneo dei cannoni di un singolo lato della nave